Di seguito una lista di asteroidi dal numero 323001 al 324000 con data di scoperta e scopritore.

323001-323100 

|-
|323001 - ||  ||  || NEAT
|-
|323002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323003 - ||  ||  || NEAT
|-
|323004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323007 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323009 - ||  ||  || NEAT
|-
|323010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323011 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|323012 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|323013 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|323014 - ||  ||  || NEAT
|-
|323015 - ||  ||  || NEAT
|-
|323016 - ||  ||  || NEAT
|-
|323017 - ||  ||  || NEAT
|-
|323018 - ||  ||  || NEAT
|-
|323019 - ||  ||  || NEAT
|-
|323020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323021 - ||  ||  || NEAT
|-
|323022 - ||  ||  || NEAT
|-
|323023 - ||  ||  || NEAT
|-
|323024 - ||  ||  || NEAT
|-
|323025 - ||  ||  || NEAT
|-
|323026 - ||  ||  || NEAT
|-
|323027 - ||  ||  || NEAT
|-
|323028 - ||  ||  || NEAT
|-
|323029 - ||  ||  || NEAT
|-
|323030 - ||  ||  || NEAT
|-
|323031 - ||  ||  || NEAT
|-
|323032 - ||  ||  || NEAT
|-
|323033 - ||  ||  || NEAT
|-
|323034 - ||  ||  || NEAT
|-
|323035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323036 - ||  ||  || NEAT
|-
|323037 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323038 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323039 - ||  ||  || NEAT
|-
|323040 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323041 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323043 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323044 - ||  ||  || NEAT
|-
|323045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323047 - ||  ||  || NEAT
|-
|323048 - ||  ||  || NEAT
|-
|323049 - ||  ||  || NEAT
|-
|323050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323051 - ||  ||  || NEAT
|-
|323052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323053 - ||  ||  || NEAT
|-
|323054 - ||  ||  || NEAT
|-
|323055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323056 - ||  ||  || NEAT
|-
|323057 - ||  ||  || NEAT
|-
|323058 - ||  ||  || NEAT
|-
|323059 - ||  ||  || NEAT
|-
|323060 - ||  ||  || NEAT
|-
|323061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323062 - ||  ||  || NEAT
|-
|323063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323064 - ||  ||  || NEAT
|-
|323065 - ||  ||  || NEAT
|-
|323066 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323070 - ||  ||  || NEAT
|-
|323071 - ||  ||  || NEAT
|-
|323072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323073 - ||  ||  || NEAT
|-
|323074 - ||  ||  || Uccle
|-
|323075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323076 - ||  ||  || NEAT
|-
|323077 - ||  ||  || NEAT
|-
|323078 - ||  ||  || NEAT
|-
|323079 - ||  ||  || NEAT
|-
|323080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323082 - ||  ||  || NEAT
|-
|323083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323085 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323086 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323088 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323091 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323093 - ||  ||  || NEAT
|-
|323094 - ||  ||  || NEAT
|-
|323095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323096 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|323097 - ||  ||  || NEAT
|-
|323098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323099 - ||  ||  || NEAT
|-
|323100 - ||  ||  || NEAT
|}

323101-323200 

|-
|323101 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323102 - ||  ||  || NEAT
|-
|323103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323104 - ||  ||  || NEAT
|-
|323105 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323106 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323107 - ||  ||  || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
|323108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323118 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323120 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323122 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323126 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|323127 - ||  ||  || NEAT
|-
|323128 - ||  ||  || NEAT
|-
|323129 - ||  ||  || NEAT
|-
|323130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323131 - ||  ||  || NEAT
|-
|323132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323134 - ||  ||  || NEAT
|-
|323135 - ||  ||  || NEAT
|-
|323136 - ||  ||  || NEAT
|-
|282P/(323137) 2003 BM80 ||  ||  || LONEOS
|-
|323138 - ||  ||  || NEAT
|-
|323139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323141 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|323142 - ||  ||  || NEAT
|-
|323143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323144 - ||  ||  || NEAT
|-
|323145 - ||  ||  || NEAT
|-
|323146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323147 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323148 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323150 - ||  ||  || NEAT
|-
|323151 - ||  ||  || NEAT
|-
|323152 - ||  ||  || NEAT
|-
|323153 - ||  ||  || NEAT
|-
|323154 - ||  ||  || NEAT
|-
|323155 - ||  ||  || NEAT
|-
|323156 - ||  ||  || NEAT
|-
|323157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323158 - ||  ||  || NEAT
|-
|323159 - ||  ||  || NEAT
|-
|323160 - ||  ||  || NEAT
|-
|323161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323163 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323164 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323165 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323166 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323167 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323168 - ||  ||  || NEAT
|-
|323169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323171 - ||  ||  || NEAT
|-
|323172 - ||  ||  || NEAT
|-
|323173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323175 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323178 - ||  ||  || CINEOS
|-
|323179 - ||  ||  || NEAT
|-
|323180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323184 - ||  ||  || NEAT
|-
|323185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323186 - ||  ||  || Wise
|-
|323187 - ||  ||  || NEAT
|-
|323188 - ||  ||  || NEAT
|-
|323189 - ||  ||  || CINEOS
|-
|323190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323191 - ||  ||  || NEAT
|-
|323192 - ||  ||  || CINEOS
|-
|323193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323194 - ||  ||  || NEAT
|-
|323195 - ||  ||  || NEAT
|-
|323196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323197 - ||  ||  || NEAT
|-
|323198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323200 - ||  ||  || LINEAR
|}

323201-323300 

|-
|323201 - ||  ||  || NEAT
|-
|323202 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323203 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323204 - ||  ||  || NEAT
|-
|323205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323211 - ||  ||  || NEAT
|-
|323212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323214 - ||  ||  || NEAT
|-
|323215 - ||  ||  || NEAT
|-
|323216 - ||  ||  || NEAT
|-
|323217 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323218 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323223 - ||  ||  || NEAT
|-
|323224 - ||  ||  || NEAT
|-
|323225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323226 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|323227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323230 - ||  ||  || NEAT
|-
|323231 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323232 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323234 - ||  ||  || NEAT
|-
|323235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323237 - ||  ||  || NEAT
|-
|323238 - ||  ||  || NEAT
|-
|323239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323241 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323242 - ||  ||  || NEAT
|-
|323243 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|323244 - ||  ||  || NEAT
|-
|323245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323247 - ||  ||  || NEAT
|-
|323248 - ||  ||  || NEAT
|-
|323249 - ||  ||  || NEAT
|-
|323250 - ||  ||  || NEAT
|-
|323251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323253 - ||  ||  || NEAT
|-
|323254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323260 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323261 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323266 - ||  ||  || CINEOS
|-
|323267 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323268 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323269 - ||  ||  || NEAT
|-
|323270 - ||  ||  || NEAT
|-
|323271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323272 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323273 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323274 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323276 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323278 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323284 - ||  ||  || CINEOS
|-
|323285 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|323286 - ||  ||  || NEAT
|-
|323287 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323288 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323289 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323290 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323291 - ||  ||  || NEAT
|-
|323292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323296 - ||  ||  || NEAT
|-
|323297 - ||  ||  || Klet
|-
|323298 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|323299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323300 - ||  ||  || LINEAR
|}

323301-323400 

|-
|323301 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|323302 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|323303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323305 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323307 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323308 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323309 - ||  ||  || NEAT
|-
|323310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323314 - ||  ||  || NEAT
|-
|323315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323321 - ||  ||  || NEAT
|-
|323322 - ||  ||  || NEAT
|-
|323323 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323324 - ||  ||  || NEAT
|-
|323325 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323327 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323332 - ||  ||  || NEAT
|-
|323333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323335 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323338 - ||  ||  || NEAT
|-
|323339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323346 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323348 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323349 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323350 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323351 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323356 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323357 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323358 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323360 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|323361 - ||  ||  || CSS
|-
|323362 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323363 - ||  ||  || NEAT
|-
|323364 - ||  ||  || NEAT
|-
|323365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323367 - ||  ||  || NEAT
|-
|323368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323369 - ||  ||  || NEAT
|-
|323370 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323381 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323382 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323396 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

323401-323500 

|-
|323401 - ||  ||  || NEAT
|-
|323402 - ||  ||  || NEAT
|-
|323403 - ||  ||  || NEAT
|-
|323404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323411 - ||  ||  || CSS
|-
|323412 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323414 - ||  ||  || CSS
|-
|323415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323417 - ||  ||  || NEAT
|-
|323418 - ||  ||  || NEAT
|-
|323419 - ||  ||  || CSS
|-
|323420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323421 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323423 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323426 - ||  ||  || CSS
|-
|323427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323433 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323435 - ||  ||  || NEAT
|-
|323436 - ||  ||  || NEAT
|-
|323437 - ||  ||  || NEAT
|-
|323438 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323442 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|323443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323449 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|323450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323453 - ||  ||  || NEAT
|-
|323454 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323455 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323456 - ||  ||  || NEAT
|-
|323457 - ||  ||  || CSS
|-
|323458 - ||  ||  || CSS
|-
|323459 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323460 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323463 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323465 - ||  ||  || CSS
|-
|323466 - ||  ||  || CSS
|-
|323467 - ||  ||  || CSS
|-
|323468 - ||  ||  || Needville
|-
|323469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323470 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323473 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|323474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323475 - ||  ||  || CINEOS
|-
|323476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323478 - ||  ||  || CSS
|-
|323479 - ||  ||  || CSS
|-
|323480 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323484 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323485 - ||  ||  || NEAT
|-
|323486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323488 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323490 - ||  ||  || NEAT
|-
|323491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323494 - ||  ||  || NEAT
|-
|323495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323497 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323499 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323500 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|}

323501-323600 

|-
|323501 - ||  ||  || CSS
|-
|323502 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323503 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323504 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323505 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323506 - ||  ||  || Wise
|-
|323507 - ||  ||  || St. Veran
|-
|323508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323510 - ||  ||  || NEAT
|-
|323511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323517 - ||  ||  || NEAT
|-
|323518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323524 - ||  ||  || CINEOS
|-
|323525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323534 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323537 - ||  ||  || Jones, G. R.
|-
|323538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323546 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323547 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323552 Trudybell ||  ||  || Young, J. W.
|-
|323553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323568 - ||  ||  || NEAT
|-
|323569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323570 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323571 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323573 - ||  ||  || NEAT
|-
|323574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323600 - ||  ||  || NEAT
|}

323601-323700 

|-
|323601 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323602 - ||  ||  || NEAT
|-
|323603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323606 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323607 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323610 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323615 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323616 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323617 - ||  ||  || CSS
|-
|323618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323624 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|323625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323626 - ||  ||  || NEAT
|-
|323627 - ||  ||  || CSS
|-
|323628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323630 - ||  ||  || CSS
|-
|323631 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|323632 - ||  ||  || CINEOS
|-
|323633 - ||  ||  || NEAT
|-
|323634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323635 - ||  ||  || NEAT
|-
|323636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323638 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|323639 - ||  ||  || Needville
|-
|323640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323643 - ||  ||  || Molnar, L. A.
|-
|323644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323648 - ||  ||  || Manteca, J.
|-
|323649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323652 - ||  ||  || NEAT
|-
|323653 - ||  ||  || CSS
|-
|323654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323656 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323661 - ||  ||  || CSS
|-
|323662 - ||  ||  || CSS
|-
|323663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323665 - ||  ||  || CSS
|-
|323666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323675 - ||  ||  || CSS
|-
|323676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323678 - ||  ||  || CSS
|-
|323679 - ||  ||  || CSS
|-
|323680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323682 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|323683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323684 - ||  ||  || CSS
|-
|323685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323687 - ||  ||  || CSS
|-
|323688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323693 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323700 - ||  ||  || LONEOS
|}

323701-323800 

|-
|323701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323705 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323706 - ||  ||  || CSS
|-
|323707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323708 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323713 - ||  ||  || NEAT
|-
|323714 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323724 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323726 - ||  ||  || NEAT
|-
|323727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323729 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323740 - ||  ||  || NEAT
|-
|323741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323742 - ||  ||  || NEAT
|-
|323743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323745 - ||  ||  || NEAT
|-
|323746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323749 - ||  ||  || NEAT
|-
|323750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323751 - ||  ||  || NEAT
|-
|323752 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323754 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|323755 - ||  ||  || NEAT
|-
|323756 - ||  ||  || NEAT
|-
|323757 - ||  ||  || NEAT
|-
|323758 - ||  ||  || NEAT
|-
|323759 - ||  ||  || NEAT
|-
|323760 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323761 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323762 - ||  ||  || NEAT
|-
|323763 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323764 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323765 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|323766 - ||  ||  || NEAT
|-
|323767 - ||  ||  || NEAT
|-
|323768 - ||  ||  || CINEOS
|-
|323769 - ||  ||  || CINEOS
|-
|323770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323771 - ||  ||  || NEAT
|-
|323772 - ||  ||  || NEAT
|-
|323773 - ||  ||  || CINEOS
|-
|323774 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323775 - ||  ||  || NEAT
|-
|323776 - ||  ||  || NEAT
|-
|323777 - ||  ||  || NEAT
|-
|323778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323780 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323781 - ||  ||  || NEAT
|-
|323782 - ||  ||  || NEAT
|-
|323783 - ||  ||  || NEAT
|-
|323784 - ||  ||  || NEAT
|-
|323785 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323786 - ||  ||  || NEAT
|-
|323787 - ||  ||  || NEAT
|-
|323788 - ||  ||  || NEAT
|-
|323789 - ||  ||  || NEAT
|-
|323790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323795 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323799 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323800 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|}

323801-323900 

|-
|323801 - ||  ||  || NEAT
|-
|323802 - ||  ||  || NEAT
|-
|323803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323804 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|323805 - ||  ||  || NEAT
|-
|323806 - ||  ||  || NEAT
|-
|323807 - ||  ||  || NEAT
|-
|323808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323811 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323812 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323814 - ||  ||  || NEAT
|-
|323815 - ||  ||  || NEAT
|-
|323816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323821 - ||  ||  || CSS
|-
|323822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323835 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|323836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323838 - ||  ||  || NEAT
|-
|323839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323850 - ||  ||  || NEAT
|-
|323851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323855 - ||  ||  || NEAT
|-
|323856 - ||  ||  || NEAT
|-
|323857 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323858 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323866 - ||  ||  || CSS
|-
|323867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323868 - ||  ||  || CSS
|-
|323869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323872 - ||  ||  || NEAT
|-
|323873 - ||  ||  || NEAT
|-
|323874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323880 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323881 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323882 - ||  ||  || CSS
|-
|323883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323887 - ||  ||  || NEAT
|-
|323888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323891 - ||  ||  || NEAT
|-
|323892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323894 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|323895 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|323896 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323898 - ||  ||  || CSS
|-
|323899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323900 - ||  ||  || NEAT
|}

323901-324000 

|-
|323901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323905 - ||  ||  || NEAT
|-
|323906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323907 - ||  ||  || CSS
|-
|323908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323910 - ||  ||  || LONEOS
|-
|323911 - ||  ||  || CSS
|-
|323912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323913 - ||  ||  || CSS
|-
|323914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323919 - ||  ||  || CSS
|-
|323920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323923 - ||  ||  || CSS
|-
|323924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|323925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323944 - ||  ||  || CSS
|-
|323945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323947 - ||  ||  || CSS
|-
|323948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323953 - ||  ||  || CSS
|-
|323954 - ||  ||  || CSS
|-
|323955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323956 - ||  ||  || CSS
|-
|323957 - ||  ||  || CSS
|-
|323958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323960 - ||  ||  || NEAT
|-
|323961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323972 - ||  ||  || NEAT
|-
|323973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|323994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|323999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|324000 - ||  ||  || CSS
|}

Collegamenti esterni 
 

0323001